O cerco de Odawara pode referir-se a três diferentes cercos que o Castelo de Odawara sofreu ao longo da história.
 Cerco de Odawara (1561); cerco que teve duração de dois meses, incentivado pelas tropas de Uesugi Kenshin, que foram forçadas a retirar-se quando as tropas de Takeda Shingen ameaçaram o seu território.
 Cerco de Odawara (1569); um cerco por parte das forças de Takeda Shingen que durou três dias.
 Cerco de Odawara (1590); desta vez o castelo foi derrubado frente às tropas de Toyotomi Hideyoshi marcando o fim do clã Hōjō.